California Joe może odnosić się do jednej z 2 postaci XIX wieku:
 Moses Milner (ur. 8 maja 1829 w USA, zm. 29 października 1876 w Fort Robinson, w stanie Nebraska, USA) – legendarny zwiadowca Dzikiego Zachodu (m.in. Szef Zwiadowców Generała George'a A. Custera), rewolwerowiec, traper, górnik, poszukiwacz złota, zwany California Joe. Przyjaciel Dzikiego Billa Hickoka. Zamordowany strzałem w plecy po kłótni przez człowieka o imieniu Tom Newcomb. Sylwetka w serwisie Find A Grave
 Truman Head – słynny szeregowy żołnierz wojny secesyjnej w USA, strzelec wyborowy, członek United States Sharpshooters. Służył pod konstruktorem broni/inżynierem/dowódcą Hiramem Berdanem. Zwany California Joe.
 California Joe Rivers (ur. 28 lutego 1912) w Kerns) – amerykański bokser zawodowy, walczył w latach 1928–1939, stoczył ponad 60. zawodowych walk.